Tscherwone (ukrainisch , russische Entsprechung meist Tscherwonoje/) heißen folgende Orte in der Ukraine:

Autonome Republik Krim:
Tscherwone (Nyschnjohirskyj), Dorf im Rajon Nyschnjohirskyj
Tscherwone (Rosdolne), Dorf im Rajon Rosdolne
Tscherwone (Saky), Dorf im Rajon Saky

Oblast Charkiw:
Tscherwone (Isjum), Dorf im Rajon Isjum
Tscherwone (Blysnjuky), Dorf im Rajon Blysnjuky
Tscherwone (Krasnohrad), Dorf im Rajon Krasnohrad

Oblast Cherson:
Tscherwone (Henitschesk), Dorf im Rajon Henitschesk (bis 2016 Tscherwonopraporne)
Tscherwone (Beryslaw), Dorf im Rajon Beryslaw

Oblast Chmelnyzkyj:
Tscherwone (Bilohirja), Dorf im Rajon Bilohirja
Tscherwone (Polonne), Dorf im Rajon Polonne
Tscherwone (Teofipol), Dorf im Rajon Teofipol

Oblast Dnipropetrowsk:
Tscherwone (Krywyj Rih), Dorf im Rajon Krywyj Rih
Tscherwone (Krynytschky), Dorf im Rajon Krynytschky
Tscherwone (Solone), Dorf im Rajon Solone
Tscherwone (Schyroke), Dorf im Rajon Schyroke

Oblast Donezk:
 Tscherwone (Kramatorsk), Siedlung im Rajon Kramatorsk
 Tscherwone (Mariupol), Dorf im Rajon Mariupol
 Tscherwone (Wolnowacha), Dorf im Rajon Wolnowacha

Oblast Kiew:
Tscherwone (Fastiw), Dorf im Rajon Fastiw
Tscherwone (Jahotyn), Dorf im Rajon Jahotyn
Tscherwone (Stawyschtsche), Dorf im Rajon Stawyschtsche
Tscherwone (Wassylkiwka, Sastuhna), Dorf im Rajon Wassylkiwka, Landratsgemeinde Sastuhna
Tscherwone (Wassylkiwka, Schewtschenkiwka), Dorf im Rajon Wassylkiwka, Landratsgemeinde Schewtschenkiwka
Tscherwone (Wyschhorod), Dorf im Rajon Wyschhorod

Oblast Kirowohrad:
Tscherwone (Dolynska), Dorf im Rajon Dolynska
Tscherwone (Hajworon), Dorf im Rajon Hajworon

Oblast Lwiw:
Tscherwone (Solotschiw), Dorf im Rajon Solotschiw (Lwiw)

Oblast Mykolajiw:
Tscherwone (Witowka), Dorf im Rajon Witowka

Oblast Odessa:
Tscherwone (Beresiwka), Dorf im Rajon Beresiwka
Tscherwone (Tarutyne), Dorf im Rajon Tarutyne

Oblast Poltawa:
Tscherwone (Chorol), Dorf im Rajon Chorol
Tscherwone (Kobeljaky), Dorf im Rajon Kobeljaky
Tscherwone (Pyrjatyn), Dorf im Rajon Pyrjatyn
Tscherwone (Tschutowe), Dorf im Rajon Tschutowe

Oblast Riwne:
ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Dubrowyzja, siehe Ostriwzi

Oblast Saporischschja:
 Tscherwone (Polohy), Siedlung im Rajon Polohy
 Tscherwone (Melitopol), Dorf im Rajon Melitopol

Oblast Schytomyr:
 Tscherwone (Berdytschiw), Siedlung städtischen Typs im Rajon Berdytschiw
 Tscherwone (Korosten), Dorf im Rajon Korosten

Oblast Sumy:
Tscherwone (Bilopillja), Dorf im Rajon Bilopillja
Tscherwone (Lebedyn), Dorf im Rajon Lebedyn
Tscherwone (Romny), Dorf im Rajon Romny
Tscherwone (Seredyna-Buda), Dorf im Rajon Seredyna-Buda
Tscherwone (Sumy), Dorf im Rajon Sumy
 ehemaliger Name einer Siedlung städtischen Typs im Rajon Hluchiw, siehe Esman

Oblast Ternopil:
Tscherwone (Bereschany), Dorf im Rajon Bereschany
 ehemaliges Dorf im Rajon Salischtschyky, siehe Tscherwonohrod

Oblast Transkarpatien:
Tscherwone (Uschhorod), Dorf im Rajon Uschhorod

Oblast Tscherkassy:
 Tscherwone (Korsun-Schewtschenkiwskyj), Siedlung im Rajon Korsun-Schewtschenkiwskyj
 Tscherwone (Smila), Siedlung im Rajon Smila
Tscherwone (Talne), Dorf im Rajon Talne

Oblast Tschernihiw:
Tscherwone (Itschnja), Dorf im Rajon Itschnja
Tscherwone (Korop), Dorf im Rajon Korop
Tscherwone (Tschernihiw), Dorf im Rajon Tschernihiw

Oblast Winnyzja:
Tscherwone (Bar), Dorf im Rajon Bar
 Tscherwone (Illitschewsk), Siedlung im Rajon Illitschewsk
Tscherwone (Nemyriw), Dorf im Rajon Nemyriw

Siehe auch:
 Tscherwonoje
 Červená
 Czerwona